Люди, носящие имя и фамилию Скотт Фицджеральд:
 Фицджеральд, Фрэнсис Скотт — американский писатель.
 Фицджеральд, Скотт (певец) — шотландский певец.